

Серокі — село в гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Серокі — село в гміні Лютоцин Журомінського повіту Мазовецького воєводства